Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2009 прошёл 13—15 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат Европы в помещении, прошедший 6—8 марта в итальянском Турине. В чемпионате приняли участие 692 спортсмена (428 мужчин и 264 женщины) из 60 регионов России. На протяжении 3 дней было разыграно 30 комплектов медалей.

Зимой 2009 года также были проведены чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики.

 30—31 января — чемпионат России по бегу на 100 км в помещении (Москва)
 3—5 февраля — чемпионат России по многоборьям в помещении (Пенза)

Соревнования 
Лучший результат сезона в мире в предварительном забеге на дистанции 800 метров показала Ирина Марачёва — 1.59,36. Однако в финале темп бега был несколько ниже, в результате единственной спортсменкой, сумевшей «выбежать» из 2 минут, стала Мария Савинова, после финиша отметившая, что была готова пробежать быстрее.

Упорная борьба развернулась в финале на дистанции 60 метров у женщин. Все три призёрки показали одинаковый результат, 7,19. Чемпионку удалось определить только с помощью фотофиниша: ею стала Наталья Муринович. Выявить сильнейшую в споре за серебряную медаль между Евгенией Поляковой и Анной Гефлих судьи не смогли даже с помощью техники, в результате обе спортсменки были поставлены в итоговом протоколе на второе место.

Второй результат сезона в мире на счету Анны Альминовой в беге на 1500 метров — 4.02,32. Данное время стало личным рекордом спортсменки, несмотря на потерю нескольких секунд на первой половине дистанции из-за медленного начала.

Очень близок был к установлению нового рекорда России в прыжке в высоту Иван Ухов, совершивший хорошую третью попытку на высоте 2,40 м. До этого, взяв без проблем 2,37 м, Иван ещё более упрочил своё лидерство в мировом рейтинге сезона.

Впечатляющего прогресса в беге на 400 метров у женщин добилась Антонина Кривошапка, первых успехов добивавшаяся ещё в юношеском возрасте (серебро на чемпионате мира среди юношей и девушек 2003 года в личном виде и бронза в шведской эстафете). Зима 2009 года стала прорывной в результатах для 21-летней бегуньи. 1 февраля она выиграла международный турнир «Русская зима» в беге на 300 метров с высшим Европейским достижением среди молодёжи — 36,38. А спустя две недели на чемпионате России уже в забеге она улучшила личный рекорд почти на 2 секунды, а в финале показала лучший результат сезона в мире — 50,55. На момент финала быстрее неё в помещении эту дистанцию бежали всего 7 российских спортсменок в истории.

Медалисты

Мужчины 

 21 июня 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики объявила о дисквалификации спринтера Дениса Алексеева. В его допинг-пробе, взятой на Олимпийских играх 2008 года, был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Все результаты спортсмена с 23 августа 2008 года по 27 июня 2013 года были аннулированы, в том числе на чемпионате России в помещении 2009 года: первое место в беге на 400 метров с результатом 46,65, а также третье место сборной Санкт-Петербурга (Денис Алексеев, Максим Александренко, Сергей Петухов, Антон Кокорин) в эстафете 4×200 метров с результатом 1.26,86.
 29 апреля 2009 года информагентства сообщили о дисквалификации в связи с применением запрещённых препаратов российского бегуна на средние дистанции Владимира Ежова. В допинг-пробе, взятой у спортсмена на чемпионате России в помещении — 2009, были обнаружены следы эритропоэтина. Решением Антидопинговой комиссии ВФЛА он был отстранён от участия в соревнованиях на 2 года. В соответствии с правилами ИААФ результат Владимира Ежова на чемпионате России в помещении — 2009, 1-е место в беге на 1500 метров с временем 3.44,66, был аннулирован.

Женщины 

 29 апреля 2009 года информагентства сообщили о дисквалификации в связи с применением запрещённых препаратов российской бегуньи на средние и длинные дистанции Рашиды Сафиной. В её допинг-пробе, взятой на чемпионате России в помещении — 2009, были обнаружены запрещённые субстанции оксандролон и оралтуринабол. Решением Антидопинговой комиссии ВФЛА спортсменка была отстранена от участия в соревнованиях на 2 года. В соответствии с правилами ИААФ её результат на чемпионате России в помещении — 2009, 3-е место в беге на 5000 метров с временем 15.53,47, был аннулирован.

Чемпионат России по бегу на 100 км 
Чемпионат России по бегу на 100 километров в помещении прошёл 30—31 января в Москве в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Крылатское». Соревнования прошли в рамках IX сверхмарафона «Ночь Москвы» — Кубка Пассаторе по 6-часовому бегу. В соответствии с регламентом дистанцию 100 км могли закончить только те участники, кто после 6 часов бега преодолел более 80 км среди мужчин и более 75 км среди женщин. Зачётные результаты показали трое мужчин и столько же женщин.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 3—5 февраля 2009 года в Пензе в манеже Училища олимпийского резерва. Лучший результат сезона в мире показала победительница женского пятиборья Анна Богданова, установившая личный рекорд — 4784 очка. Итоговая сумма чемпиона России в семиборье Александра Кислова (5934 очка) позволила ему занять третье место в мировом рейтинге у мужчин.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате Европы 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате Европы в помещении в итальянском Турине вошёл 61 атлет:

Мужчины

60 м: Михаил Идрисов.
400 м: Владимир Краснов.
Эстафета 4х400 м: Максим Дылдин — имел освобождение от отбора, Денис Алексеев, Константин Свечкарь, Максим Александренко, Владимир Краснов.
800 м: Юрий Борзаковский — имел освобождение от отбора, Юрий Колдин.
1500 м: Владимир Ежов — позднее исключён из команды в связи с положительной допинг-пробой, Вячеслав Соколов.
3000 м: Александр Орлов.
60 м с барьерами: Евгений Борисов, Константин Шабанов.
Прыжок в высоту: Иван Ухов, Александр Шустов, Алексей Дмитрик.
Прыжок с шестом: Павел Герасимов, Дмитрий Стародубцев, Виктор Чистяков.
Прыжок в длину: Руслан Гатауллин, Александр Петров.
Тройной прыжок: Игорь Спасовходский, Клим Воробьёв, Евгений Плотнир.
Толкание ядра: Павел Софьин, Антон Любославский, Максим Сидоров.
Семиборье: Алексей Дроздов — имел освобождение от отбора, Александр Кислов.

Женщины

60 м: Наталья Муринович, Евгения Полякова, Анна Гефлих.
400 м: Антонина Кривошапка, Дарья Сафонова, Наталья Антюх.
Эстафета 4х400 м: Антонина Кривошапка, Дарья Сафонова, Татьяна Вешкурова, Елена Войнова, Наталья Антюх.
800 м: Мария Савинова, Оксана Зброжек, Ирина Марачёва — позднее снялась с соревнований.
1500 м: Анна Альминова, Евгения Золотова, Наталья Евдокимова.
3000 м: Анна Альминова — имел освобождение от отбора, Юлия Заруднева, Елена Сидорченкова — позднее снялась с соревнований.
60 м с барьерами: Юлия Кондакова, Анастасия Соловьёва, Александра Антонова.
Прыжок в высоту: Виктория Клюгина, Светлана Школина, Ирина Гордеева.
Прыжок с шестом: Юлия Голубчикова, Александра Киряшова.
Прыжок в длину: Ольга Кучеренко, Татьяна Войкина, Елена Соколова.
Тройной прыжок: Анастасия Таранова-Потапова, Оксана Удмуртова — позднее снялась с соревнований из-за травмы.
Толкание ядра: Анна Авдеева, Анна Омарова.
Пятиборье: Ольга Курбан — имела освобождение от отбора, Анна Богданова.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2009

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 2009 года
Чемпионаты России в 2009 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
2009 год в лёгкой атлетике
2009 год в Москве